Harant ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:

 Christoph Harant von Polschitz und Weseritz (1564–1621), tschechischer Adeliger, Diplomat Komponist, Schriftsteller, Reisender, Humanist
 Jens Harant (* 1973), deutscher Kameramann
 Louis Harant (1895–1986), US-amerikanischer Sportschütze
 Philipp Harant (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Renate Harant (* 1948), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)